Ce mot est synonyme de :
 Guet
 Honte
 Quartier-maître de première classe